

Топоніми 
 Товада — кальдерне озеро на межі префектур Акіта й Аоморі в Японії.
 Товада — місто в Японії, у префектурі Аоморі.